Landis es un apellido que puede referirse a:

  Floyd Landis, ciclista;
  Geoffrey A. Landis, científico y escritor de ciencia ficción;
  John Landis, director de cine;
  Kenesaw Mountain Landis, jurista;
  Yevgeni Landis, matemático soviético.

Además puede referirse a los siguientes lugares:
 George Landis Arboretum, un jardín botánico en el estado de Nueva York (EUA).